Obispo (termine che in spagnolo vuol dire, letteralmente, "vescovo") può riferirisi a:

Architettura
Capilla del Obispo – edificio religioso del XV secolo situato a Madrid, in Spagna

Geografia
Bolivia
Provincia di Obispo Santistevan – Provincia boliviana nel Dipartimento di Santa Cruz
Spagna
Alcalá del Obispo –  comune spagnolo nella comunità autonoma d'Aragona
Aldea del Obispo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
Carrascal del Obispo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
La Aldea del Obispo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Estremadura
Losa del Obispo – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenzana

Stati Uniti d'America
Contea di San Luis Obispo – contea della California
San Luis Obispo – città della California, capoluogo dell'omonima contea

Venezuela
Obispo Ramos de Lora – città dello stato di Mérida
Obispos – città dello stato di Barinas

Persone
Pascal Obispo – cantautore francese